Plaats in Indonesië
 Wedusan (Dukuhseti), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Wedusan (Tiris), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java